Coppa Italia 1987-1988 – edizione del torneo di calcio italiano
 Coppa Italia 1987-1988 – edizione del torneo di hockey su pista italiano
 Coppa Italia 1987-1988 – edizione del torneo di pallamano maschile italiano
 Coppa Italia 1987-1988 – edizione del torneo di pallavolo maschile italiano